56 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 56 Batalion Saperów (LWP) – batalion saperów ludowego Wojska Polskiego (w składzie 30 DP; stacjonował w Radyminie)